

Нортпорт — місто, штат Алабама
 Нортпорт — місто, штат Мен
 Нортпорт — місто, штат Вашингтон
 Нортпорт — селище, штат Мічиган
 Нортпорт — селище, штат Нью-Йорк
 Нортпорт — переписна місцевість в окрузі Вопака, штат Вісконсин